Голиус — фамилия. Известные носители:

 Голиус, Сергей Тимофеевич (род. 1957) — советский украинский легкоатлет, спринтер.
 Голиус, Якобус (1596—1667) — нидерландский востоковед, математик, астроном и путешественник.